Die 32. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 2. bis 10. Dezember 2010 in al-Chubar in Saudi-Arabien statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2010/11.

Titelverteidiger war Amr Shabana, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Er unterlag im Halbfinale Nick Matthew in vier Sätzen. Der Engländer Matthew besiegte daraufhin im Endspiel seinen Landsmann James Willstrop mit 8:11, 11:6, 11:2 und 11:3. Es war Matthews erster Weltmeistertitel und gleichzeitig der erste Titel für einen Engländer.

Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 64 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Mohammed Taher Al-Saif einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2010 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 327.500 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2010/11
2010
Squashturnier in Khobar